Laurean Rugambwa – cardinale e arcivescovo cattolico tanzaniano
 Novatus Rugambwa – arcivescovo cattolico tanzaniano e diplomatico
 Protase Rugambwa – arcivescovo cattolico tanzaniano